Фридрих Вильгельм Райффайзен (1818—1888), немецкий общественный деятель, бургомистр, пионер кооперативного движения;
 Кооперативные банки, названные в честь Фридриха Вильгельма Райффайзена:
 Raiffeisen Bank International — австрийская банковская группа, а также её дочерние предприятия, в том числе:
 Райффайзенбанк (Россия);
 Райффайзен Капитал — управляющая компания, зарегистрированная в Москве
 Райффайзен банк Аваль (Украина);
 Raiffeisen Landesbank Südtirol – Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige — банк в Южном Тироле (Италия);
 Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank) — банк в Нидерландах;
 Raiffeisen Group — банковская группа в Швейцарии;
 Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken — объединение кооперативных банков в Германии;
  — стадион в Пашинге (Австрия).